Le tournoi de tennis de Vienne est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2003, classée en catégorie Tier III, se déroule du 9 au .

Paola Suárez remporte le simple dames. En finale, elle bat Karolina Šprem, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Li Ting et Sun Tiantian.

Résultats en simple

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Vienne
 Saison 2003 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2003
Vienne
Sport en Autriche en 2003
Tennis en juin 2003